Joonas Lehtoranta – cestista finlandese
 Juho Lehtoranta – cestista finlandese
 Sami Lehtoranta – ex cestista finlandese